Scrappy Lambert (1901-1987), een Amerikaanse zanger
 Lil Scrappy, artiestennaam van Darryl Kevin Richards II (1984), een Amerikaans rapper
 Scrappy W, artiestennaam van Claude Dinge (1985), een Surinaams rapper
 Scrappy-Doo, een personage uit Scooby-Doo